Алтенкирхен може бити:

 Алтенкирхен (Риген), општина у округу Риген, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Алтенкирхен (Вестервалд), град у округу Алтенкирхен (Вестервалд), у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Алтенкирхен (Палатинат), општина у округу Кузел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.